Община Сребреница (, ) —  община (муниципалитет) на востоке Республики Сербской в составе БиГ. Центр находится в собственно городе Сребреница. Входит в формирующийся регион Биелина (в частности — в субрегион Зворник).

Население 
По переписи населения 2013 года численность населения общины Сребреница составила 15 242 человека, по переписи 1991 года —  36 666 человек.

Этнический состав населения общины Сребреница по переписи 1991 года:
 боснийские мусульмане — 27.572 (75,19 %);
 сербы — 8.315 (22,67 %);
 хорваты — 38 (0,10 %);
 югославы — 380 (1,03 %);
 остальные, неопределённые и неопознанные — 361 (0,98 %).
Всего: 36.666 чел.

Этнический состав населения общины Сребреница по переписи 1971 года:
 боснийские мусульмане — 20.968 (62,85 %);
 сербы — 11.918 (35,72 %);
 хорваты — 109 (0,32 %);
 югославы — 121 (0,36 %);
 остальные, неопределённые и неопознанные — 241 (0,72 %).
Всего: 33.357 чел.

Населённые пункты 
В состав общины входят 81 населённый пункт, в том числе город Сребреница.

Примечания 

Общины Республики Сербской